Charles Delahaye ist der Name folgender Personen:

* Charles Delahaye (Maler) (1806–1882), französischer Maler und Lithograf 

Siehe auch:
 Charlie Delahey (Frederick Charles Delahey; 1905–1973), kanadischer Eishockeyspieler